

Россия 
 Плиски — деревня в Локнянском районе Псковской области, Алексеевская волость

Украина 
 Плиски —   село в Борзнянском районе Черниговской области